Батиашви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Батиашвили, Георгий Ираклиевич (1934-2021) — грузинский советский архитектор.
 Батиашвили, Гурам (род. 1938) — грузинский писатель и драматург.
 Батиашвили, Ираклий Дмитриевич (род. 1961) — грузинский политический деятель.
 Батиашвили, Элизабет (род. 1979) — немецкая скрипачка грузинского происхождения.